Arbeiter-Zeitung oder Arbeiterzeitung steht für:

 Arbeiter-Zeitung (1889 bis 1934/1938; 1945 bis 1991), Organ/Zentralorgan der österreichischen Sozialdemokratie, zuletzt als AZ und unabhängiges Tagblatt
 Oesterreichische Arbeiter-Zeitung (März 1934 bis März 1938), österreichische christlichsoziale Wochenzeitung, vormals als Christlich-sociale Arbeiter-Zeitung (April 1900 bis März 1934), vormals als Freiheit (Wiener Zeitung) (November 1895 bis April 1900)
 Arbeiter-Zeitung (Aachen) (Jg. 1926 bis 1933) in Aachen, vormals als Aachener Arbeiter-Zeitung (Jg. 1924 und 1925)
 Chicagoer Arbeiter-Zeitung (1877 bis 1931), deutschsprachig für die deutschstämmigen Fabriksarbeiter in Chicago
 Arbeiter-Zeitung (Dortmund)
 Arbeiterzeitung für Schlesien und Oberschlesien
 Arbeiterzeitung (PdA), bis April 2020 die Parteizeitung der Partei der Arbeit Österreichs
 Sächsische Arbeiter-Zeitung (Jg. 1922 bis 1933), Tageszeitung der KPD in Westsachsen
Siehe auch:
 Arbeidermagasinet